Парал може да се отнася за:

 Парал, река в Мексико
 Парал, град в Мексико
 Парал, град в Чили